peut désigner :

 , première extension et deuxième jeu vidéo de la série  ;
 , deuxième extension et troisième jeu vidéo de la série.

Homonymie